Piero puede referirse a:
 Piero (Piero de Benedictis, 1945-), cantante argentino de música de protesta nacido en Italia.
 Piero della Francesca (1415-1492), pintor italiano del Renacimiento.